Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 20. bis 23. August 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

2013
Dameneinzel (Qualifikation)